Снігурі — рід птахів.

Топонім 

Снігурі́ () — назва кількох географічних об'єтів у Росії.
 Снігурі — селище міського типу в Істринському муніципальному районі Московської області.
 Міське поселення Снігурі — муніципальне утворення в Істринському муніципальному районі Московської області.
 Снігурі (, до 1940-х років Снигири) — залізнична станція Московської залізниці Ризького напрямку у селищі Снігурі.
 Снігурі — присілок у складі Кунгурського району Пермського краю.
 Снігурі — присілок у складі Островського району Псковської області.
 Снігурі — селище в Щучанському районі Курганської області.
 Снігурі — житловий мікрорайон на півночі Калінінського району міста Новосибірська.

Див. також 
 Снігур (значення)